Алексе́й Ми́ллер: Миллер, Алексей Борисович (род. 1962) — российский менеджер, председатель правления ПАО «Газпром» с 2001 года, Герой Труда Российской Федерации (2022).
 Миллер, Алексей Ильич (род. 1959) — российский историк, доктор исторических наук, профессор РГГУ.